KZ – Konfederacja Zbrojna, polska organizacja konspiracyjna z czasów II wojny światowej
 KZ – niemiecki skrót oznaczający obóz koncentracyjny
 KZ – Kościół Zielonoświątkowy w RP, jeden z polskich kościołów protestanckich
 KZ – Krzyż Zasługi, polskie odznaczenie